

Onomastica
 Savva – variante del nome proprio di persona Saba

Persone
 Anna Savva – attrice britannica
 Giōrgos Savva – ex calciatore cipriota
 Paulos Savva – ex calciatore e allenatore di calcio cipriota